Haw ist der Familienname folgender Personen:
 Alex Haw, britischer Schauspieler
 Aw Boon Haw (chinesisch 胡文虎, Pinyin Hú Wénhǔ, 1882–1954), burmesisch-chinesischer Unternehmer
 Brian Haw (1949–2011), britischer Friedensaktivist
 Haw Chiou Hwee (* 1987), malaysische Badmintonspielerin
 Johannes Haw (1871–1949), Ordensgründer
 Wilhelm von Haw (1783–1862), deutscher Politiker

HAW steht für:
 Hamburger Aluminium-Werk
 HAW Havelländische Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH
 Hawaiische Sprache oder hawaiianische Sprache (Eigenbezeichnung: ʻŌlelo Hawaiʻi), Sprache der polynesischen Ureinwohner der Hawaii-Inseln, nach ISO 639-2 und 639-3
 Heidelberger Akademie der Wissenschaften
 High Active Waste (Hochradioaktiver Abfall)
 Homosexuelle Aktion Westberlin, die erste Organisation der neueren deutschen Schwulenbewegung
 Hochspannungs-Armaturenwerk, siehe Elektroarmaturenwerk JWH
 Hochschule für angewandte Wissenschaften, siehe Fachhochschule
 Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg
 Hochschulen für Angewandte Wissenschaften Hessen
haw steht für:
 Hawaiische Sprache (ISO 639-3-Code)

Siehe auch:
 Haw Creek
 Lord Haw-Haw, eine Gruppe von Radiomoderatoren

HAW